

Települések 

 Gureny település Romániában, Hunyad megyében.
 Brazi község Romániában, Prahova megyében.